Джубран Халиль Джубран ( или  Джубран бин Халил бин Михаил бин Саад Джубран; ; 6 января 1883 года, Бишари — 10 апреля 1931 года, Нью-Йорк) — ливанский и американский , художник,  и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ XX века.

Прославившая Джубрана Халиля Джубрана книга — «Пророк» (1923, ), — вершина философии поэта. Переведена более чем на 100 языков.

Биография 

С детства Джубран Халиль любил уединение, а также мыслить и наблюдать природу в одиночестве. По причине бедности семьи он не получил настоящего образования, посещая только уроки сельского священника, который преподавал ему основы Библии, а также арабского языка. Увидев интерес молодого Халиля к обучению, священник начал его обучать грамоте, истории, науке и языкам.

Когда Джубрану Халилю было 8 лет, его отец был обвинен в уклонении от уплаты налога и получил тюремный срок, а его имущество было конфисковано. Таким образом, его семья оказалась без дома и переехала жить к родственникам. Через некоторое время мать Халиля Джубрана решила иммигрировать в США. Отца писателя освободили в 1894, но он не решился на иммиграцию и остался в Ливане.

В июне 1895 года семья Джубранов прибыла в Нью-Йорк, а затем поселилась в Бостоне. Мать Халиля стала кормильцем в семье, но семья жила в нищете. Благодаря благотворительным организациям, которые занимались образованием детей иммигрантов, Джубран Халиль Джубран стал посещать школу, чего не разрешалось его сёстрам. Именно в школе его полное имя сократили по ошибке, записав его Халилем Джубраном. В этой школе также впервые заметили талант мальчика к рисованию.

Благодаря некоторым сбережениям матери, а также началу работы брата и сестёр финансовое положение семьи начало улучшаться, и Халиль Джубран стал вливаться в бостонское общество. Все больше он начинал знакомиться с культурной жизнью города, а его учителя предвещали ему будущее успешного художника. В это время они наладили контакт с художником Фредом Холландом Деем, который поддерживал начинающих художников и помог в этом и Джубрану. Их знакомство датируется 1896 годом. Дей познакомил Джубрана Халиля с греческой мифологией, мировой литературой, современной литературой и фотографией. Молодой Джубран быстро всему обучался, усовершенствовал технику рисования, зарабатывал на разрабатывании дизайна обложек для книг. С помощью Дея он получил популярность в творческих кругах Бостона. Но семья решила, что ранний успех может негативно на нём сказаться и по общему соглашению Джубран Халиль вернулся назад в Ливан, чтобы окончить обучение и выучить арабский язык.

Во время учебы в Ливане в бейрутском институте он основал студенческий литературный журнал, а после нескольких лет учебы вернулся назад в Бостон в 1902 году. За две недели до этого умерла от туберкулёза его сестра Султана, а через год от этой же болезни умер и брат Питер, а за ним от рака умерла мать Джубрана Халиля. Он остался на попечении своей сестры, которая работала в магазине одежды.

В 1908 году Джубран уезжает в Париж для обучения живописи. В Европе проводит два года и знакомится с Юсуфом Хуайеком, который станет другом на всю жизнь. В 1910 году он возвращается в США, переезжая в Нью-Йорк.

За это время Джубран стал известным художником. Его первая выставка состоялась в Бостоне в студии Дея. На этой выставке он встретил Мэри Элизабет Хаскел. Она была на 10 лет старше него, но они подружились, и эта дружба длилась всю жизнь, хотя некоторые биографы утверждают, что у них были романтические связи, но против их брака была семья Хаскелей. Хотя Мэри Элизабет вышла замуж за другого, но она поддерживала его финансово, была его редактором и свела его со многими важными людьми.

Джубран умер в Нью-Йорке в апреле 1931 года в возрасте 48 лет от цирроза печени и туберкулеза. Он не принял американского гражданства, так как очень любил свою родину Ливан. Его последней волей было, чтобы его прах был захоронен в Ливане.

Творчество 
В 1904 году Халиль Джубран начинает писать статьи в арабской газете «Эмигрант» (Al-Mouhajer). Все ранние произведения писателя были на арабском языке, но после 1918 года большинство из них издавалось на английском.Таким образом, в 1906 году автор издал книгу на арабском языке «Нимфы долины» (Arayis Al-Muruj). В марте 1908 году выходит книга «Мятежные души» (Al-Arwah Al-Mutamarridah). Это сборник из 4 рассказов, которые поднимают социальные вопросы Ливана, такие как эмансипация женщин, смерть как избежание невестой нежеланной свадьбы, жестокость и несправедливость ливанских крупных землевладельцев ХІX века.

Первой из его английских книг была «The Madman» (Сумасшедший) (1918), сборник афоризмов и метафор, написанных в библейском стиле и являющихся чем-то средним между поэзией и прозой. 

В поэзии Джубрана преобладает формальный стиль и духовные темы. Многие произведения писателя касаются христианства и духовной любви. Но на его творчество повлиял также ислам, иудаизм и суфизм.

На русском языке была издана повесть «Сломанные крылья» (1912). Эта книга повествует о любви глубоко духовных юноши и девушки в Ливане, чьим мечтам о счастье не суждено было сбыться в алчном и несправедливом мире.  

Одним из наиболее известных произведений писателя является книга «Пророк» (1923). Книга состоит из 26 поэтических эссе философского характера. Главный герой Пророк-философ покидает край, в котором провёл большую часть жизни, и возвращается на родину. Перед его отплытием многие люди этого поселения приходят, чтобы спросить у него наставлений и выслушать мудрость, которую он постиг. Эти наставления носят жизнеутверждающий и гуманистический характер. 

Джубран также написал семь сотен картин, включая портреты его друзей Уильяма Батлера Йейтса, Карла Густава Юнга и Огюста Родена.

Произведения 

на арабском
 Ara’is al-Muruj (Nymphs of the Valley, also translated as Spirit Brides, 1906)
 al-Arwah al-Mutamarrida (Spirits Rebellious, 1908)
 al-Ajniha al-Mutakassira (Broken Wings, 1912)
 Dam’a wa Ibtisama (A Tear and A Smile, 1914)
 The Madman (1918)
 al-Mawakib (The Processions, 1919)
 al-‘Awāsif (The Tempests, 1920)
 The Forerunner (1920)
 al-Bada’i' waal-Tara’if (The New and the Marvellous,1923)
на английском
 The Prophet (1923)
 Sand and Foam (1926)
 Jesus, The Son of Man (1928)
 The Earth Gods (1929)
 The Wanderer (1932)
 The Garden of The Prophet (1933)
 Beloved Prophet, The love letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell, and her private journal (1972, edited by Virginia Hilu)
 The Sea

Переложение произведений 

 опера «Крылья», композитор Аарон Харлап, либретто Рути Бат-Ор по повести Джубрана Халиля Джубрана «Сломанные крылья». Премьера 26 января 2005, Тель-Авивский Музей искусств. Вокальные партии: сопрано Ирина Бертман, тенор Йотам Коэн, баритоны Ноах Бригер и Евгений Низнич и бас Моше Фиш. 
 По мотивам той же повести был создан сингл Broken Wings рок-группы Mr. Mister.
 Джазовый саксофонист Jackie McLean создал трек «Kahlil the Prophet» в альбоме Destination…Out! (1963) (Blue Note BLP 4165)
 Спектакль
 Слово Пророка. Стихотворный парафраз Ульяны Письменной. На украинском языке. Издательство «Украинский писатель», 2013.
 Мотивами книги «Пророк» навеян коллективный мультфильм «Пророк» (2014 год), в создании которого принимали участие известные режиссёры Билл Плимптон и Томм Мур. Фильм были представлен на Международном кинофестивале в Торонто и Каннском международном кинофестивале.

Литература 
 Collectif, Gibran K. Gibran Pionnier de la Renaissance à venir (10 avril 1931-10 avril 2006). Actes du Colloque tenu à Kaslik du 3 au 5 avril 2006 organisé par la Faculté de Lettres de l’USEK et le Comité National Gibran à l’occasion du 75 anniversaire de sa mort, Kaslik, Université Saint-Esprit, 2006.
 Daniel S. Larangé, Poétique de la fable chez Khalil Gibran (1883-1931). Les avatars d'un genre littéraire et musical: le maqâm, Paris, L’Harmattan, 2005 (Peuples et cultures de l’Orient) 
 Jean-Pierre Dahdah: Khalil Gibran, eine Biographie. Walter-Verlag, Zürich 1997. ISBN 3-530-10006-4
 Raif Georges Khoury: Passé et Présent de la Culture Arabe ou Tradition, Modernité et Conservation d’Identité, selon Djubrān Khalīl Djubrān (1883—1931), à l’image de la Renaissance Européenne. deux mondes, Edingen-Neckarhausen 1997. ISBN 3-932662-00-8
 Khalil Gibran: Der Prophet. Walter-Verlag, ISBN 3-530-26800-3
 Khalil Gibran: Der Prophet. Musikbuch Maraton Records, www.maraton.de
 Khalil Gibran: Der Prophet, Broschur, Patmos verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-491-50714-2
 Khalil Gibran: Der Prophet, Illustriert von Stephanie Nickel, Broschur/Gebunden, Patmos Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-491-50718-0 и ISBN 978-3-491-50719-7
 Khalil Gibran: Der Prophet, Seidenmoire, Patmos Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-491-50708-1
 Khalil Gibran: Die Rückkehr des Propheten, Illustriert von Stefanie Nickel, Gebunden, Patmos Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-491-50720-3
 Khalil Gibran: Jesus Menschensohn, Gebunden, Patmos Verlag Düsseldorf, ISBN 978-3-491-50717-3
 Аида Имангулиева: «Джубран Халиль Джубран», Баку, 1975;
 Gibran, Khalil and Jean Gibran. Khalil Gibran: His Life and World. New York: Interlink Books, 1991. 
 Kairouz, Wahib. Gibran in his Museum. Lebanon: Bacharia, 1995. 
 leb.net/gibran/

Примечания

Ссылки 

 Сайт, посвящённый творчеству Халиля Джубрана
 Творчество Халиля Джубрана (Джибрана)

Умершие от туберкулёза
Писатели Ливана
Писатели США
Художники США
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Иммигрировавшие в США из Османской империи